Malaie bezeichnet
 einen Angehörigen der Ethnie Malaien in Südostasien
 Malaie (Huhn), eine Hühnerrasse